

Acronimi 
 East Carolina University, università statunitense
 East Central University, università statunitense
 Edith Cowan University, università australiana
 Electronic control unit, inglese per Unità di controllo elettronico
 Engine control unit, inglese per Unità di controllo motore
 European Chess Union, inglese per Unione scacchistica europea
 European Currency Unit, valuta scritturale nota in italiano come Unità di conto europea, predecessore dell'euro

Codici 
 ECU – codice ISO 3166-1 alpha-3 dell'Ecuador

Altro 
 Écu  – nome francese di alcuni tipi di moneta, corrispondente allo scudo